Маний Аквилий може да се отнася за:

 Маний Аквилий (консул 129 пр.н.е.)
 Маний Аквилий (консул 101 пр.н.е.)